Vergin ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Vergin, französischer Turner
 Siegfried Vergin (1933–2012), deutscher Politiker (SPD), MdB